Zelandia – wyspa w Danii
 Zelandia – region administracyjny w Danii
 Zelandia – prowincja w Niderlandach
 Zelandia – mikrokontynent
 Zelandia – personifikacja narodowa Nowej Zelandii 

a także:
 Nowa Zelandia – archipelag
 Nowa Zelandia – państwo